Bellair steht für mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bellair (Arkansas), im Hempstead County
 Bellair (Florida), im Clay County
 Bellair (Illinois), im Crawford County
 Bellair (Iowa), im Appanoose County – nicht mehr existent
 Bellair (Missouri), im Cooper County
 Bellair (North Carolina), im Craven County
 Bellair (Virginia), im Albemarle County

weitere Orte:
 Bellair (Südafrika), ein Vorort der südafrikanischen Hafenstadt Durban

Sonstige:
 Bellair Oil Field, Ölfeld im Crawford County, Illinois

Siehe auch:
 Bellaire
 Belleair
 Belair